Kopra steht für:

 Kopra, getrocknetes Kokosfleisch

Kopra ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Schellbach-Kopra (* 1935), Finnougristin und Übersetzerin
 Timothy Kopra (* 1963), US-amerikanischer Astronaut